De manière générale, la défense est la réaction d'un être, destinée à réduire ou annuler ce qu'il perçoit comme une agression, et par extension l'ensemble des moyens et des mesures d'identification et de mesure du risque ou du danger, ainsi que les moyens de protection ou de riposte. 

C'est aussi une interdiction : Défense de fumer.

Domaine militaire 
On distingue généralement la défense active de la défense passive.
 La Défense nationale (ou Sécurité nationale) est l'ensemble des moyens civils et militaires mis en œuvre par un État pour assurer l'intégrité de son territoire (ou du territoire d'un allié), la protection de sa population ou la sauvegarde de ses intérêts. Le terme, la Défense, qualifie couramment l'ensemble de ces moyens, généralement géré par un ministère de la défense. Les forces armées sont parfois appelées forces de défense et, dans certains pays (le Japon par exemple), forces d'autodéfense.
 Le ministère de la Défense (antérieurement ministère de la Défense nationale ou ministère des Armées) est l'administration chargée de ces questions au sein du gouvernement français.
 La Défense communautaire est l'ensemble des moyens civils et militaires mis en œuvre par un ensemble d'États pour assurer l'intégrité de leur territoire, la protection de leur population ou la sauvegarde de leurs intérêts.
 en langage militaire, les défenses sont l'ensemble des moyens qui assurent la protection d'une unité ou d'un point sensible ; si ces moyens sont propres, on parle de moyens d'autodéfense et selon leur spécialisation, de défense anti-aérienne (anciennement, défense contre avions : DCA), de défense anti-missiles etc. L'action, la tactique, l'opération ou la stratégie défensive est à opposer à l'offensive.

Droit 
 La  est l'assistance juridique d'un prévenu assurée par un avocat.
 La légitime défense est le droit de riposter, par un acte illégal en d'autres circonstances, à une attaque violente contre soi-même ou autrui.

Biologie et médecine 
 Une défense est une longue dent qui sort de la bouche de certains animaux (éléphant, narval, sanglier...).
 Les défenses immunitaires représentent les mécanismes de défense d'un organisme vivant contre un agent étranger.
 La défense à la palpation est la résistance opposée par le sujet à la palpation de son abdomen. Elle peut être vaincue par une palpation douce. La défense est le résultat d'une réaction péritonéale à un foyer douloureux, infectieux, inflammatoire.

Toponymes 

 La Défense est un quartier d'affaires de l'agglomération parisienne, tirant son nom de la sculpture de Barrias La Défense de Paris.
 La Défense et Esplanade de la Défense sont des stations de la ligne 1 du métro de Paris.
 La Défense - Michelet et Élysées La Défense sont des stations de cette même ligne 1 esquissées dans les années 1970 et abandonnées depuis.
 La gare de la Défense regroupe une station du RER A, du T2 et une gare des réseaux banlieue Transilien L et U, comportant le terminus de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France.
 L’impasse de la Défense est une voie publique du  de Paris.

Sport 
 Full-défense, une pratique de combat destinée à se défendre.
 Un sport de défense appartient au groupe des sports de combat et arts martiaux dont la spécificité, comme son nom l'indique, est l'apprentissage des techniques de protection personnelle (self-défense).
 La défense en sports de combat est une compétence fondamentale de gestion de l'opposition.
 La défense au baseball est une organisation de l'équipe pour réduire les possibilités de marque adverse.
 Dans les sports collectifs, la  s'oppose à l'.

Divers 
 En langage maritime, une défense (ou pare-battage dans la plaisance) est une protection destinée à amortir les chocs entre un navire et un quai (ou un autre navire) auquel il est accosté.
 Défense de la langue française
 La Défense est une sculpture d'Auguste Rodin.

Glossaire militaire